Љано Редондо има више значења:

 Љано Редондо (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Редондо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Редондо (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Редондо (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику